Breite Straße 44 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Breite Straße 44 (Glindenberg)
 Breite Straße 44 (Quedlinburg)
 Breite Straße 44 (Wernigerode)